A Republikanska futbołna grupa (1961/1962) było 38. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytuł obroniła drużyna CDNA Sofia.

Tabela końcowa

Baraże o utrzymanie

Zobacz też 
 A Profesionałna futbołna grupa

Przypisy

Bibliografia 
 

1961 w piłce nożnej
1962 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii